Émile Grouard (1840-1931), prélat catholique français, missionnaire au Canada.
 Georges Grouard (né le ), journaliste et rédacteur en chef dans la presse vidéoludique qui signe ses articles avec le pseudonyme « Jay ». 
 Serge Grouard, homme politique français, haut fonctionnaire et enseignant en Relations internationales et stratégiques, né le  à Paris.
 L'archidiocèse de Grouard-McLennan, dans la province canadienne de l'Alberta, a été érigé canoniquement le  par le pape Paul VI.
 Grouard, hameau de Big Lakes, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Homonymie de patronyme